El título de El viejo y el mar se ha usado en: 
El viejo y el mar, novela escrita por Ernest Hemingway en 1952. 
El viejo y el mar, película de 1958 dirigida por John Sturges, Henry King y Fred Zinnemann, y protagonizada por Spencer Tracy y Felipe Pazos Jr..
El viejo y el mar, película hecha para televisión de 1990 dirigida por Jud Taylor y protagonizada por Anthony Quinn.
El viejo y el mar, película animada de 1999, dirigida por Aleksandr Petrov.